Ana Concepción Jiménez Sánchez – cestista spagnola
 Ana Jiménez Pérez – atleta paralimpica cubana